Die AEGON Trophy 2012 war ein Tennisturnier für Damen in Nottingham. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 4. bis 10. Juni 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Nottingham